La Serie A 1905/06 fue la novena temporada del Campeonato Suizo de Fútbol.

Este

Grupo 1

Grupo 2

Final Este
FC Zürich 0-5 FC Winterthur

Central

Oeste

Final

FC Winterthur ganó el campeonato.

Referencias
RSSSF

1906
Fútbol en 1905
Fútbol en 1906
Suiza en 1905
Suiza en 1906